En anglais, le sens commun hooker signifie, talonneur dans le sport comme le rugby. Il désigne aussi un type de bateau de pêche traditionnel irlandais (Hooker) et dans le langage familier, il désigne également une prostituée péripatéticienne. 

Il peut également désigner des noms propres.

Patronyme 

 Brian Hooker, biologiste et chimiste américain controversé ;
 Destinee Hooker (1987-), joueuse de volley-ball américaine ;
 John Lee Hooker (1917-2001), musicien américain ;
 Joseph Hooker (1814-1871), général américain ;
 Sir Joseph Dalton Hooker (1817-1911), explorateur et botaniste britannique ;
 Olivia Hooker (1915-2018), psychologue et professeure d'université américaine ;
 Richard Hooker (1554-1600), théologien anglican ;
 Steven Hooker (1982-), athlète australien ;
 Thomas Hooker (1586-1647), fondateur de la colonie du Connecticut (Amérique du Nord) ;
  ;
 Sir William Jackson Hooker (1785-1865), botaniste britannique ;
 Worthington Hooker (1806-1867), médecin américain.

Télévision 
 Hooker, série télévisée américaine.

Toponyme 

 Hooker, ville américaine située en Oklahoma ;
 Hooker, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 Hilma Hooker, épave sur la côte de Bonaire, objet d'exploration sous-marine

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais